Een overzicht van alle (voormalige) Tweede Kamerleden voor de Partij voor de Dieren (PvdD). De zittende Kamerleden staan vet gedrukt, de fractievoorzitter staat ook cursief gedrukt.

Tweede Kamer
Partij voor de Dieren